Ґут-Кульчи́цький — подвійне українське прізвище.

Відомі носії 

 Ґут-Кульчицький Євген — пластун, журналіст, редактор.
 Ґут-Кульчицький Роман Осипович — український письменник та пластун.

Див. також 
 Кульчицький